Люфт — фамилия.

Известные носители 
 Люфт, Генрих Александрович (1899—1938) — председатель ЦИК и СНК АССР Немцев Поволжья.
 Люфт, Иван Витальевич (род. 1998) — казахстанский лыжник.